Арбон () — округ у Швейцарії в кантоні Тургау.
Адміністративний центр — Арбон.

Громади

Примітки 

Округи кантону Тургау